Константи́н Петро́вич Бро́вин (19 февраля 1913, Москва, Российская империя — 15 апреля 1991, Москва, СССР) — советский кинооператор, фронтовой кинооператор в годы Великой Отечественной войны. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1988).

Биография 
Родился а в Москве. В 1934–1935 годах работал техником в тресте Радиострой Наркомата связи СССР. После окончания операторского факультета ВГИКа в 1939 году работал «Мосфильме» ассистентом оператора. 

Призван в Красную армию в августе 1940 года, служил до апреля 1942 года. С июня того же года — в киногруппе Карельского фронта в качестве фронтового кинооператора, звание — старший техник-лейтенант. Со второго полугодия 1943 года — в киногруппе 1-го Украинского фронта, а затем и Забайкальского фронта, звание — инженер-капитан.

После окончания войны с ноября 1945 вновь на «Мосфильме» — ассистент оператора, затем второй оператор на фильмах «Путь славы» (1948), «Заговор обречённых» (1950). В период 1953—1955 годов — оператор-постановщик на Ташкентской студии художественных фильмов. По возвращении — оператор-постановщик «Мосфильма», где проработал до марта 1978 года. Несколько месяцев в 1968 году работал на киностудии Министерства обороны СССР.

Член ВКП(б) с 1942 года, член Союза кинематографистов СССР с 1958 года.

Скончался 15 апреля 1991 года в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Сотрудничество с Гайдаем 
По мнению Саввы Кулиша, Бровин был «одним из лучших операторов», работавших в картинах Леонида Гайдая. Их сотрудничество началось в 1960 году, когда Гайдай принёс Ивану Пырьеву, возглавлявшему созданное на «Мосфильме» творческое объединение «Луч», сценарий короткометражной комедии «Пёс Барбос и необычный кросс». Пырьев не до конца понял идею и структуру десятиминутного фильма, однако не стал возражать против постановки и направил в киногруппу фильма «Пёс Барбос» довольно опытного оператора Константина Бровина. Сценарий следующей короткометражки — «Самогонщики» — Гайдай писал в соавторстве с Бровиным. Кинокритик Марк Зак так описывал его работу в фильме «Деловые люди»: «‎Большая часть киноновеллы отлично снята оператором Бровиным в манере заправского „вестерна“ с обязательным для этого жанра джентльменским набором — взорванный сейф, скачки, дуло кольта во весь экран».

Коллеги и актёры, снимавшиеся в фильмах Гайдая, весьма благожелательно оценивали работу его кинооператора. Так, Юрий Никулин писал о Бровине как о человеке, который не только хорошо знал свой участок работы, но и создавал позитивную атмосферу на съёмочной площадке. Во время обсуждения отснятых материалов к другой комедии — «Операция „Ы“» — редактор объединения «Луч» Владимир Леонов заметил: «Очень интересна работа оператора. Световое решение во многом тактично и изящно. Мне кажется, что Бровин заметно творчески вырос в этой работе». По воспоминаниям Натальи Варлей, ещё до начала съёмок «Кавказской пленницы» Гайдай и Бровин расписали картину не только по кадрам, но и по мизансценам, обозначив на каждом рисунке все ракурсы — вплоть до направления взгляда персонажа. После «Кавказской пленницы» (1966) творческое сотрудничество с Гайдаем прекратилось.

Фильмография 

  — Битва за нашу Советскую Украину ''(в соавторстве)
  — Народные мстители ''(в соавторстве)
  — Александр Покрышкин ''(в соавторстве)
  — Берлин ''(в соавторстве)
  — В Верхней Силезии (фронтовой спецвыпуск № 2)''(в соавторстве)
  — Освобождённая Чехословакия ''(в соавторстве)
  — Победа за Вислой ''(в соавторстве)
  — Разгром Японии ''(в соавторстве)
  — XXX лет Октября ''(в соавторстве)
  — Первое мая ''(цветной, ч/б варианты; в соавторстве)
  — Советская Хакассия ''(совместно с К. Петриченко)
  — Мы за мир (СССР — ГДР) ''(в соавторстве)
  — Одесса
  — Песня молодости (СССР — ГДР) ''(в соавторстве; нет в титрах)
  — 1 мая 1952 г. ''(в соавторстве)
  — На перегоне
  — Последний поезд
  — Нахлебник ''(совместно с К. Петриченко)
  — Новоселье
  — Обыкновенный человек ''(совместно с В. Юсовым)
  — Легенда о ледяном сердце
  — Матрос с «Кометы»
  — Неподдающиеся
  — Мёртвые души
  — Пёс Барбос и необычный кросс — новелла в альманахе Совершенно серьёзно
  — Самогонщики
  — Деловые люди
  — Большой фитиль ''(в соавторстве)
  — Я — Берёза
  — Операция «Ы» и другие приключения Шурика
  — Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
  — Король манежа ''(совместно с М. Ардабьевским, В. Белокопытовым)
  — Комитет девятнадцати ''(совместно с В. Фастенко)
  — Нервный ребёнок
  — Товарищ Сибирь ''(полиэкранный, вариоскопический; совместно с А. Зенякиным) 
  — В цирке только женщины ''(совместно с П. Терпсихоровым)
  — Комсомол на стройке
  — И снова фронт

Награды 
 орден Отечественной войны II степени (14 апреля 1945);
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (июль 1945);
 орден Красной Звезды (12 октября 1945);
 медаль «За оборону Москвы» (1946)
 орден Отечественной войны II степени (6 ноября 1985);
 заслуженный деятель искусств РСФСР (4 мая 1988);
 медали СССР.

См. также 
 Список фронтовых кинооператоров Второй мировой войны

Примечания

Литература

Ссылки 
 Фильмография Константина Бровина // kino-teatr
 

Выпускники операторского факультета ВГИКа
Фронтовые кинооператоры Великой Отечественной войны
Участники советско-японской войны (СССР)
Кинодокументалисты
Персоналии:ЦСДФ
Персоналии:Мосфильм
Операторы-постановщики
Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР
Похороненные на Ваганьковском кладбище